

Persone 
 Marià Aguiló i Fuster (1825-1897) – linguista e poeta catalano
 Tomàs Aguiló (1812-1884) – poeta catalano

Altro
 Cançoner Vega-Aguiló – canzoniere che prevalentemente riporta componimenti in lingua catalana e occitana, ma anche alcuni in castigliano e francese medio